Иван Бочаров:
 Бочаров, Иван Иванович (1925—1988) — Герой Советского Союза.
 Бочаров, Иван Кириллович (1918—1991) — Герой Советского Союза.
 Бочаров, Иван Кириллович (хоккеист) (род. 1995) — российский хоккеист, вратарь.
 Бочаров, Иван Петрович (1920—1892) — поэт, прозаик, переводчик.
 Бочаров, Иван Яковлевич (1906—1940) — капитан государственной безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.